Egon steht für:

 Egon (Vorname), ein männlicher Vorname
 Egon (Vulkan), ein Vulkan in Indonesien
 Egon (Radar), ein Radarsystem
 Egon (Restaurantkette), eine norwegische Restaurantkette
 Egon, ein Lied von Heino Gaze
 Egon, bei Alpinisten ein Warnruf für Steinschlag
 Ach Egon!, eine deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 1961
 Eggon, eine Sprache in Nigeria, auch Egon genannt

Siehe auch:
 Egon, der Frauenheld
 Egons
 Nassarawa-Eggon, ein Local Government Area in Nassarawa, Nigeria